

Patronymie
 Adolphe Gaussen (1871-1957) est un peintre français.
 Frédéric Gaussen (1937- ) est un journaliste français.
 Henri Gaussen (1891-1981) est un botaniste français.
 Ivan Gaussen (1896-1978) est un écrivain français.
 Jacqueline Gaussen Salmon (1906-1948) est une peintre française.
 Louis Gaussen (1790-1863) est un théologien réformé suisse.

Homonymie de patronyme